It girl est un terme anglais désignant une femme qui suscite l'attention des médias ;
 « It Girl » est le surnom de l'actrice américaine Clara Bow (1905-1965) à l'origine de ce terme.

 The It Girl, un album du groupe britannique Sleeper sorti en 1996 ; 
 It Girl, une série de romans écrits par Cecily von Ziegesar et publiés entre 2005 et 2010 ;
 , une chanson du chanteur américain Jason Derulo sortie en 2011 ;
 It Girl, une chanson du chanteur américain Pharrell Williams extraite de l'album Girl sorti en 2014.